Анато́лий Ива́нович Корние́нко (5 ноября 1938 — 18 января 2022) — украинский советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Тернопольского обкома КП Украины (1983—1987). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989), народный депутат СССР.

Биография 
Родился в 1938 году в селе Полствин Каневского района Киевской области в крестьянской семье. Образование высшее, инженер-технолог. Украинец.

В 1960—1962 годах, после окончания Киевского технологического института лёгкой промышленности, работал на Киевской обувной фабрике № 1 мастером, начальником цеха, избирался секретарём комитета комсомола предприятия.

С 1962 года — секретарь Киевского горкома, затем обкома комсомола. С 1968 года — первый секретарь Киевского горкома комсомола.

В 1971 году перешёл на партийную работу — был избран первым секретарём Шевченковского райкома партии города Киева. Более 4 лет он был кандидатом в члены бюро Киевского горкома партии.

С 1972 года — второй, а с 1975 года — первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины.

С 1983 до 1987 года работал первым секретарём Тернопольского обкома КПУ.

В 1987 году утверждён заведующим отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПУ. С 1989 года — заместитель заведующего отделом партийного строительства и кадровой работы ЦК КПСС. В том же году избран первым секретарём Киевского горкома партии.

4 марта 1990 года на состоявшихся выборах в Киевский городской Совет Корниенко А. Н. уже в первом туре одержал победу по избирательному округу № 284 Шевченковского района. За него проголосовал 2101 избиратель, против — 1439, в то время как главный конкурент по этому избирательному округу Никитин В. П. получил в поддержку 894 голос, проголосовало против — 2646.

Умер 18 января 2022 года.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы Народов
 Грамота Президиума Верховного Совета УССР (25.10.1968)

Литература 
 В. Ю. Васильєв. Корнієнко Анатолій Іванович // 
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання — 1975 р.

Примечания 

 Биография

Первые секретари Тернопольского обкома КП Украины
Выпускники вузов Киева
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Первые секретари Киевского горкома КП Украины
Первые секретари ЦК ЛКСМ Украины
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Депутаты Киевского городского совета
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС